Георге Мурну (; ) е румънски археолог, историк, поет и преводач от арумънски произход, академик на Румънската академия.

Биография 
Роден е в 1868 година в колибите Брази на берското влашко село Доляни в семейството на румънския учител Йоан Георгиаде Мурну и Екатерина Смичеянул. Учи в румънско начално училище, в гръцката гимназия в Ксанти и в румънската гимназия в Битоля и в Букурещкия университет. В 1893 година на 25 години Мурну става преподавател в университета в Яш и след това с държавна стипендия заминава за специализация в Мюнхен. След като защитава докторат по филология се връща в Румъния. Мурну оглавява катедрата по археология в Букурещ. В 1909 година става ръководител на Националния археологически музей в Букурещ.

В 1911 година в Букурещ заедно с Йон Фоти издава „Ревиста Балканика“. Мурну е член на Обществото за македонорумънска култура. В 1912 година подписва мемоара на Обществото „Македония на македонците“, с който се иска Автономна Македония, тъй като областта е етнически многообразна. Един от представителите на македонските власи на Лондонската конференция от 1912 – 1913 година.

Мурну превежда „Одисея“ и „Илиада“ на румънски. Пише поезия (буколики) и на румънски и на арумънски.

Привърженик е на крайнодясната Желязна гвардия и близък приятел с ръководителя на сепаратисткия Римски легион Алкивиад Диаманди. Избран е за член на Румънската академия.

Трудове 
 Istoria românilor de la Pind. Vlahia Mare (980 – 1259), Bucureşti 1913 (История на румънците в Пинд. Велика Влахия (980 – 1259))
 Bair di cãntic armãnescu, Bucureşti 1932 (поезия)
 Românii din Bulgaria medievală (Румънците в Средновековна България)
 Studiu asupra elementului grec ante-fanariot în limba română (Есе върху предфанариотските гръцки елементи в румънския)

Бележки 

Академици на Румънската академия
Румънски археолози
Македонски власи
Хора от дем Бер
Възпитаници на Битолския румънски лицей
Членове на Обществото за македонорумънска култура
Дейци на румънската пропаганда сред куцовласите
Дейци на Желязната гвардия
Починали в Букурещ